Das Open BLS de Limoges 2019 war ein Tennisturnier der Damen in Limoges. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2019 und fand vom 16. bis 22. Dezember 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Open BLS de Limoges 2019 fand am 15. Dezember 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Limoges